Långstrandsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långstrandsholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Långstrandsholmen, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar